é um sobrenome japonês comum que significa "madeira de sino", "árvore de sino" ou "árvore de broto". A partir de 2008, é o segundo mais comum, depois do sobrenome Sato, no Japão, com 1,9 milhão de pessoas registradas. [1] Também é usado para muitas empresas.

Pessoas 
 Anne Suzuki - atriz japonesa
 Anri Suzuki - atriz japonesa
 Danni Suzuki - atriz brasileira
 Ichiro Suzuki - ex-jogador japonês de beisebol

Personagens 
 Suzuki (Yu Yu Hakusho), um personagem do anime Yu Yu Hakusho;

Outros 
 Suzuki, uma fabricante japonesa de motocicletas;

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua japonesa